Madl steht für:
 Madl (Familienname) (Mádl), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Madl ist der Name folgender Orte:
 Madl (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Madl (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Mädl
 Madel